Fengqiao kan syfta på följande platser:

Kina 

 Fengqiao (socken i Kina, Chongqing), 
 Fengqiao (socken i Kina, Henan), 

Robotskapade Kinaförgreningar